La Beta Ethniki 1986-1987 è la 28ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1987-1988
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1987-1988

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1986
Calcio nel 1987